Ochsenberg ist der Name folgender Erhebungen :

 Ochsenberg (Salzkammergut-Berge) (), Berg in den Salzkammergut-Bergen, Salzburg, Österreich
 Ochsenberg (Allgäuer Alpen) (), Berg der Allgäuer Alpen, bei Tiefenbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ochsenberg (Missen) (1126), westnordwestlich von Missen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ochsenberg (Riesengebirge) () (poln. Wołowa Góra), Berg im Riesengebirge, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Ochsenberg (Schwäbische Alb) (), Berg bei Margrethausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Ochsenberg (Sorge) (), Erhebung im Harz, bei Sorge, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ochsenberg (Rennerod) (), Berg im Westerwald, bei Rennerod, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Ochsenberg (), Nebengipfel des Birkenberg (Frankenhöhe), bei Grimmschwinden, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ochsenberg (Altenbeken) (), Berg der Frn, bei Altenbeken, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Ochsenberg (Buchenau) (), Berg in bei Dautphetal-Buchenau, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Ochsenberg (Elbingerode) (ca. ), Erhebung bei Elbingerode (bei Herzberg am Harz), Landkreis Osterode, Niedersachsen
Ochsenberg (Schönteichen) (ca. ), Erhebung bei Schönteichen (bei Kamenz), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Ochsenberg (Halle) (ca. ), Erhebung in der Stadt Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt

Ochsenberg ist der Name folgender Orte:
 Ochsenberg (Königsbronn), Ortsteil der Gemeinde Königsbronn, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Ochsenberg (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ochsenberg (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Ochsenberg, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern, seit 1945: Karwen (Połczyn-Zdrój), Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Ochsenberg, früher Radostin, seit 1945: Radostín u Vojnova Městce, Gemeinde in Tschechien
 Ochsenberg, volkstümlich für Radostín u Havlíčkova Brodu, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Öchsenberg
 Ochsenburg
 Ossenberg
 Oxenberg